Dąb Chrobry – około 750–letni dąb szypułkowy z okolic Polkowic, najstarszy dąb w Polsce i jedno z najstarszych drzew
 Dąb Chrobry w Nogacie – około 620–letni dąb szypułkowy z Nogatu (powiat świecki)
 Dąb Chrobry w Reczu – około 350–letni dąb szypułkowy z Recza, w powiecie żnińskim
 Dąb Chrobry w Białobrzegach – około 400–letni dąb szypułkowy, rosnący w Białobrzegach, w powiecie płockim

Dęby pomnikowe i pamiątkowe
Słynne drzewa
Pomniki przyrody w województwie kujawsko-pomorskim
Pomniki przyrody w województwie lubuskim